Riessiella är ett släkte av svampar. Riessiella ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Riessiella